Goemon peut désigner :
 le goémon, un mélange d'algues ;
 Ishikawa Goemon, bandit japonais
 Goemon: The Freedom Fighter, un film japonais de 2009.
 Goemon, un personnage de jeu vidéo appartenant à la société japonaise Konami.
 Goemon Ishikawa XIII, un personnage de fiction de la série Lupin III, descendant d'Ishikawa Goemon.